

Persone 
 Sébastien Pérez – ex calciatore francese
 Sebastián Pérez – calciatore colombiano
 Sébastien Pérez – vescovo spagnolo